

Хлопкув — село в гміні Фрамполь Білґорайського повіту Люблінського воєводства
 Хлопкув — село в гміні Плятерув Лосицького повіту Мазовецького воєводства